Села в Україні:
Вовківське — Одеська область, Одеський район
Вовківське — Полтавська область, Миргородський район